Струнга има више значења:

 Струнга (Јаши), насеље у округу Јаши у Румунији
 Струнга (Констанца), насеље у округу Констанца у Румунији
 Општина Струнга (Јаши), општина у округу Јаши у Румунији